Région Nord-Est (Brésil)
 Région du Nord-Est (Macédoine du Nord)
 Région de développement Nord-Est (Roumanie)
 Région du nord-est (Singapour)
 Angleterre du Nord-Est